

Film
Sweet and Low – cortometraggio muto del 1914 diretto da Sydney Ayres
Sweet and Low – cortometraggio musicale del 1947 diretto da Jerry Hopper

TV
Sweet and Low – serie tv del 1959